La DBUs Landspokalturnering 2019-2020 è stata la 66ª edizione della coppa danese di calcio, iniziata il 6 agosto 2019 e terminata il 1º luglio 2020. Il  era la squadra campione in carica. Il  ha conquistato il trofeo per la prima volta nella sua storia.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 agosto 2019

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 settembre 2019

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º ottobre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 ottobre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 ottobre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 ottobre 2019

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 ottobre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 ottobre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 ottobre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 novembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 novembre 2019

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 marzo 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 marzo 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 marzo 2020

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 giugno 2020

Finale

Voci correlate 
 Superligaen 2019-2020

Collegamenti esterni 
 

Edizioni della Coppa di Danimarca
Calcio nel 2019
Calcio nel 2020